Ludovici ist der Familienname folgender Personen:
 Ludovici (1640–1696), deutscher Zisterzienserabt, siehe Ludwig Ludwig
 Anthony Ludovici (1882–1971), englischer Soziologe
 Carl Günther Ludovici (1707–1778), deutscher Philosoph, Bibliothekar und Lexikograf
 Christian Ludovici (1697–1724), deutscher klassischer Philologe und Rektor
 Friedrich Ludovici (1792–1869), deutscher Offizier
 Gottfried Ludovici (1670–1724), deutscher Theologe, Kirchenlieddichter und Hymnologe
 Jakob Friedrich Ludovici (1671–1723), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Ludovici († 1480), Weihbischof in Regensburg und Theologieprofessor zu Ingolstadt
 Laurence James Ludovici (* 1910), US-amerikanischer Sachbuchautor
 Michael Ludovici (1602–1680), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Ludowici